, mot anglais signifiant « cocon », peut désigner :

Cinéma 

 , film américain de Ron Howard, sorti en 1985 ;
 , le retour, film américain de Daniel Petrie, sorti en 1988 ;
 Sweet Cocoon, court-métrage de 2014, réalisé par Matéo Bernard, Matthias Bruget, Jonathan Duret, Manon Marco et Quentin Puiraveau.

Musique

Label 

 , label de musique électronique techno allemand créé par Sven Väth.

Club 

 , club de techno situé à Francfort-sur-le-Main

Groupe 

 , groupe pop-folk créé en 2005.

Chanson 

 , chanson d'Anna Tsuchiya, sortie le  ;
 , chanson de Björk, sortie le .

Album 

 , album de , sorti en  ;
 , album de , sorti en 2013.

Informatique 

  est un framework de développement Web
  est le nom d'une sur-couche pour  XP qui amène des fonctions supplémentaires et une interface plus "fini".

Jeu vidéo 

  est le nom d'une lune artificielle gravitant autour de la planète Pulse, dans l'univers du jeu Final Fantasy XIII.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre